Wâlden is de Friese term voor de steek Friese Wouden

Duitsland:
Wald (Allgäu), een gemeente in de deelstaat Beieren
Wald (Hohenzollern), een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
Wald (Opper-Palts), een gemeente in de deelstaat Beieren
Wald-Michelbach, een gemeente in de deelstaat Hessen
Wald (Bad Münstereifel), een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Wald (Solingen)

Zwitserland:
Wald (Appenzell Ausserrhoden), een gemeente in het kanton Appenzell Ausserrhoden
Wald (Bern), een gemeente in het kanton Bern
Wald (Zürich), een gemeente in het kanton Zürich

Overig:
WALD-spelling, een spellingadvies betreffende de Achterhoekse en Liemerse Dialecten